Het bokstoernooi in de klasse bantamgewicht voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van woensdag 10 tot en met zaterdag 20 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Luke Campbell uit Groot-Brittannië; hij komt tijdens deze Spelen niet in actie en kan derhalve zijn titel niet verdedigen. De boksers vechten in een knock-outsysteem, beginnend met de ronde van 32 en eindigend met de finale. Het bokstoernooi kent geen herkansingen voor de bronzen medailles: de verliezers van de halve finales winnen beiden het brons. De gevechten zelf bestaan uit drie rondes van drie minuten. Een bokser krijgt punten voor elke geslaagde stoot tegen het bovenlichaam of het hoofd van zijn opponent. De bokser met de meeste punten aan het einde van de derde ronde wint, tenzij tussentijds een van de sporters langer dan tien seconden op de grond ligt: hij is dan direct de verliezer.

Toernooischema

Laatste vier

Bovenste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye 
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Aram Avagyan
| RD1-score03= 2
| RD1-team04=  Arashi Morisaka
| RD1-score04= 1
| RD1-team05=  Qais Ashfaq
| RD1-score05= 0
| RD1-team06=  Chatchai Butdee
| RD1-score06= 3
| RD1-team07=  Lionel Warawara
| RD1-score07= 0
| RD1-team08=  Vladimir Nikitin
| RD1-score08= 3
| RD1-team09=  Dzmitry Asanau
| RD1-score09= 2
| RD1-team10=  Héctor García
| RD1-score10= 1
| RD1-team11=  Benson Gicharu
| RD1-score11= 0
| RD1-team12= 
| RD1-score12= 3
| RD1-team13=  Robenílson de Jesus
| RD1-score13= 2
| RD1-team14=  Fahem Hammachi
| RD1-score14= 1

| RD2-team01=  Michael Conlan
| RD2-score01= 3
| RD2-team02=  Aram Avagyan
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Chatchai Butdee
| RD2-score03= 1
| RD2-team04=  Vladimir Nikitin
| RD2-score04= 2
| RD2-team05=  Dzmitry Asanau
| RD2-score05= 1
| RD2-team06=

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 compact met bye 
| RD1 = Eerste ronde
| RD2 = Tweede ronde
| RD3 = Kwartfinale
| RD4 = Halve finale

| team-width=160
| score-width=20

| RD1-team03=  Victor Rodríguez
| RD1-score03= 1
| RD1-team04= {{nowrap| Ham Sang-myeong}}
| RD1-score04= 2
| RD1-team05=  Mykola Boetsenko
| RD1-score05= 0
| RD1-team06=  Mohamed Hamout
| RD1-score06= 2
| RD1-team07=  Shiva Thapa
| RD1-score07= 0
| RD1-team08=  Robeisy Ramírez
| RD1-score08= 3
| RD1-team09=  Alberto Melián
| RD1-score09= 3
| RD1-team10=  Abdul Omar
| RD1-score10= 0
| RD1-team11=  Bilel Mhamdi
| RD1-score11= 3
| RD1-team12=  Inkululeko Suntele
| RD1-score12= 0
| RD1-team13=  Javid Chalabiyev
| RD1-score13= 1
| RD1-team14=  Kairat Yeraliyev
| RD1-score14= 2

| RD2-team01=  Zhang Jiawei
| RD2-score01= 3
| RD2-team02=  Ham Sang-myeong
| RD2-score02= 0
| RD2-team03=  Mohamed Hamout
| RD2-score03= 1
| RD2-team04=  Robeisy Ramírez
| RD2-score04= 2
| RD2-team05=  Alberto Melián
| RD2-score05= 3
| RD2-team06=  Bilel Mhamdi
| RD2-score06= 0
| RD2-team07=  Kairat Yeraliyev
| RD2-score07= 0
| RD2-team08= {{nowrap| Murodjon Akhmadalijev}}
| RD2-score08= 3

| RD3-team01=  Zhang Jiawei
| RD3-score01= 0
| RD3-team02=  Robeisy Ramírez
| RD3-score02= 3
| RD3-team03=  Alberto Melián
| RD3-score03= 
| RD3-team04= 

Mannen 56